Carl Claus kan syfta på:

Carl Claus (1835–1899), tysk zoolog.
Carl Claus (1882–1963), svensk militär.